Сэ́мюэл Фи́нли Бриз Мо́рзе ( []; 27 апреля 1791, Чарльзтаун в штате Массачусетс — 2 апреля 1872, Нью-Йорк) — американский изобретатель и художник. Наиболее известные изобретения — электромагнитный пишущий телеграф («аппарат Морзе», 1836) и код (азбука) Морзе.

24 мая 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Чудны дела Твои, Господи».

Сэмюэл Морзе был одним из основателей и первым президентом (1826—1845) Национальной академии дизайна в Нью-Йорке.

Биография 
Морзе родился 27 апреля 1791 года в Чарльзтауне в богатой американской семье. Отец его, пастор Джедидая Морзе, был известным географом и священником. Его предок, которого тоже звали , в 1635 году эмигрировал в Америку.

Юноша отличался большой любознательностью и непоседливостью. Из Академии Филлипса отец перевёл его в Йельский колледж. Морзе относился к науке равнодушно, хотя его привлекали лекции по электричеству. После окончания колледжа Морзе стал клерком в Бостоне. Но живопись так увлекла его, что в 1811 году родители послали его в Англию изучать искусство в Королевской академии художеств и в студии Б. Уэста.

Во время войны 1812 года между Великобританией и Соединёнными Штатами Морзе показал себя ярым патриотом. Однако в 1813 году, когда Морзе представил в Лондонскую королевскую академию художеств картину «Умирающий Геркулес», он удостоился золотой медали.

По возвращении домой в 1815 году Морзе обнаружил, что американцы считают его английским художником и мало интересуются живописью. Десять лет ему пришлось вести жизнь странствующего живописца. В стремительно растущем Нью-Йорке он создал несколько самых интересных портретов, когда-либо выполненных американскими художниками.

В 1825 году Морзе основал в Нью-Йорке Национальную академию дизайна, которая избрала его президентом и отправила в 1829 году в Европу для изучения устройства рисовальных школ и выдающихся произведений живописи.

С 1830 по 1832 год Морзе путешествовал и учился в Европе, чтобы улучшить свои навыки рисования, посетив Италию, Швейцарию и Францию. Во время своего пребывания в Париже он подружился с писателем Джеймсом Фенимором Купером.

Морзе посвящал почти всё своё время живописи, преподаванию в университете Нью-Йорка и политике. В 1835 году Морзе стал профессором начертательных искусств. Но после того, как в университете в 1836 году ему показали описание модели телеграфа, предложенной Вильгельмом Вебером в 1833 году, он полностью отдал себя изобретательству.

Во время второго путешествия в Европу Морзе познакомился с Луи Дагером и заинтересовался новейшими открытиями в области электричества. Его вдохновила на изобретение телеграфа случайная беседа при возвращении из Европы на пароходе в 1832 году. Какой-то пассажир в ходе беседы о недавно изобретённом электромагните сказал: «Если электрический ток можно сделать видимым на обоих концах провода, то я не вижу никаких причин, почему сообщения не могут быть им переданы». Хотя идея электрического телеграфа выдвигалась и до Морзе, он полагал, что был первым.

Годы работы и учёбы потребовались Морзе, чтобы его телеграф заработал. В сентябре 1837 года он, наконец, продемонстрировал своё изобретение. Сигнал был отправлен по проволоке длиной 1700 футов (518 метров), однако принятая с передатчика телеграмма оказалась нечитаемой. Но Морзе не собирался сдаваться и менее чем через полгода совместно с А. Вейлом разработал систему передачи букв точками и тире, ставшей известной во всём мире как код Морзе.

Внедрить изобретение оказалось непросто. При очередной попытке заинтересовать Конгресс США созданием телеграфных линий, он приобрёл конгрессмена в партнёры, и в 1843 году Морзе получил субсидию в  для строительства первой телеграфной линии от Балтимора до Вашингтона. Наконец, 24 мая 1844 года линия была закончена. Морзе послал депешу с текстом «Чудны дела Твои, Господи» из зала Верховного суда в подвале здания Капитолия США в Вашингтоне в отель Mount Clare Station в Балтиморе. После открытия линии Морзе был тотчас же вовлечён в юридические распри и с партнёрами, и с конкурентами. В 1854 году Верховный суд наконец признал его авторские права на телеграф.

В 1858 году от десяти европейских государств Морзе получил за своё изобретение  Он купил имение в Покипси, близ Нью-Йорка, и провёл там остаток жизни с большим семейством среди детей и внуков. В старости Морзе стал филантропом. Он опекал школы, университеты, церкви, библейские общества, миссионеров и бедных художников.

Летом 1856 года Морзе посетил Санкт-Петербург, пытаясь способствовать продвижению в России изобретённой им телеграфной системы и азбуки. Был приглашён на коронацию Александра II, но, по всей видимости, на ней не присутствовал по неизвестной причине.

После смерти в 1872 году слава Морзе как изобретателя угасла, так как телеграф потеснили телефон, радио и телевидение, зато его репутация художника выросла. Его телеграф 1837 года хранится в Национальном музее США, а загородный дом теперь признан историческим памятником. Со временем азбука Морзе, которую он разработал, станет основным языком телеграфии в мире.

Личная жизнь 
29 сентября 1818 года Морзе женился на Лукреции Пикеринг Уокер. Она умерла 7 февраля 1825 года от сердечного приступа вскоре после рождения третьего ребёнка. После смерти первой жены Морзе повторно женился 10 августа 1848 года на Элизабет Грисуолд. В браке родилось четверо детей.

Память 
 В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Сэмюэла Морзе кратеру на обратной стороне Луны.
 27 апреля 2009 года в честь дня рождения Сэмюэла Морзе Google изменил свою главную страницу, где разместил надпись «Google» в кодировке Морзе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 А. В. Каменский «Эдисон и Морзе: их жизнь и научно-практическая деятельность», СПб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1891.
 Дмитрий Быков Нерусский телеграф «Известия» 27.04.2011.

Изобретатели США
Изобретатели по алфавиту
Художники США
Выпускники Академии Филлипса
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Политехнического института Нью-Йоркского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Кавалеры ордена Славы (Османская империя)
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Национальной академии дизайна
Члены Американского философского общества
Почётные доктора Йельского университета